Dotti ist der Familienname folgender Personen:

 Alan David Dotti (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Andrea Dotti (1256–1315), italienischer Priester und Heiliger
 Bartolomeo Dotti (1651–1713), italienischer Dichter
 Carlo Francesco Dotti (1670–1759), italienischer Architekt
 Ettore Dotti CSF (* 1961), italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Naviraí
 Georg Leopold Dotti (1853–1915), Amtsvorsteher und Gutsbesitzer
 Juan Pablo Dotti (* 1984), argentinischer Radrennfahrer
 Orlando Octacílio Dotti (* 1930), brasilianischer römisch-katholischer Bischof
 Piero Dotti (* 1939), italienischer Fußballspieler
 Roberto Dotti (* 1961), italienischer Bahnradsportler und Weltmeister
 Sibylle Dotti (1913–2003), deutsche Kunstpädagogin, Malerin und Grafikerin
 Tommaso Dotti (* 1993),  italienischer Shorttracker

Siehe auch:
 Doti
 Doty